Георгий Самсонович Дзоценидзе ( 1910—1976) — грузинский учёный-геолог, государственный, партийный деятель, действительный член АН Грузинской ССР (1955) и АН СССР (1968). Член КПСС с 1940.

Биография 
Родился в семье крестьянина, в возрасте двух лет потерял мать. После окончания школы в 15 лет уехал учиться в Тбилиси. В 1929 окончил Тбилисский университет и начал работать там же лаборантом и ассистентом. В 1933—34 — заведующий кафедрой минералогии и петрографии педагогического института в Кутаиси. Член ВКП(б) с 1940 года. В 1934—59 — профессор, заведующий кафедрой, декан, ректор (1958—59) Тбилисского университета. В 1951—55 исполняющий обязанности академика-секретаря, в 1955—58 первый вице-президент АН Грузинской ССР.

С 1959 — председатель Президиума Верховного Совета Грузинской ССР, с 1960 — заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР. На ХХ — ХХIV съездах КПСС избирался членом Центральной ревизионной комиссии. Депутат Верховного Совета СССР 5—8-го созывов. В 1975 году встречал королеву Дании Маргрете II в Ленинграде во время её визита в СССР.

С января 1976 года — персональный пенсионер союзного значения.

Умер 5 мая 1976 года в Тбилиси. Похоронен на Сабурталинском кладбище.

Научные интересы 
Основные труды посвящены проблемам палеовулканологии, связи магматизма с тектоникой. Дзоценидзе — один из создателей учения о вулканогенно-осадочном литогенезе.

Награды 
 3 ордена Ленина
 Ленинская премия (1972)
 Сталинская премия второй степени (1950) за петрографические исследования вулканогенных горных пород Грузии, обобщённые в научном труде «Домиоценовый эффузивный вулканизм Грузии» (1948)
 орден Октябрьской Революции
 орден Трудового Красного Знамени

Сочинения 
 Домиоценовый эффузивный вулканизм Грузии, Тб., 1948;
 Молодые диоритовые породы окрестностей г. Кутаиси, Тб., 1948;
 Литология и палеогеография полосы среднеюрских угленосных отложений Западной Грузии, Тб., 1961 (совм. с Н. И. Схиртладзе);
 Влияние вулканизма на образование осадков, М., 1965 (2 изд. под названием — Роль вулканизма в образовании осадочных пород и руд, М., 1969).

Примечания

Литература 
 
 
 Академик Г. С. Дзоценидзе (некролог) // Вестник АН СССР, 1976, № 7, С. 109

Геологи Грузии
Геологи СССР
Действительные члены АН СССР
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Академики АН Грузинской ССР
Председатели Президиума Верховного Совета Грузинской ССР
Заместители председателя Президиума Верховного Совета СССР
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Ректоры Тбилисского государственного университета
Похороненные на Сабурталинском кладбище
Делегаты XXI съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 5-го созыва